Острво с благом () је пустоловни роман шкотског књижевника Роберта Луиса Стивенсона. Роман је изворно серијализован у дечјем часопису -{Young Folks}- 1881-1882. под називом „Острво са благом или Побуна на Хиспањоли“, а Стивенсон се потписао псеудонимом, као „Капетан Џорџ Норд“. Роман 1883. излази као књига, под насловом Острво са благом. Временом је стекао велику популарност, поставши извор знатног дела савременог приказа пирата.

Радња 

Џим Хокинс је син власника преноћишта Адмирал Бенбоу, где одседа тајанствени морнар Били Боунс. Након неразјашњене смрти морнара, Џим у његовом ковчегу проналази мапу острва са скривеним благом. Убрзо потом, праћен пријатељима, одлучује да одједри у потрагу за благом легендарног гусарског капетана Флинта. Џим и дружина се укрцавају на брод „Хиспањола“, но након кратког времена откривају да већину посаде чине крвожедни пирати, предвођени Дугим Џоном Силвером, који благо жели само за себе.

Џим и његови пријатељи морају победити Силвера и његове људе, како би се изборили за баснословно благо.

Српски преводи 

Откако је 1923. објављен у преводу Михаила Ђорђевића и издању С. Б. Цвијановића у Београду, роман Острво са благом је објављен још око 40 пута на српском језику. Књига има 200 страна, зависи од извођача.

Литература 
 
 Letley, Emma, ed.. Treasure Island (Oxford World's Classics). 
 Pietsch, Roland. The Real Jim Hawkins: Ships' Boys in the Georgian Navy. 
 Reed, Thomas L.. The Transforming Draught: Jekyll and Hyde, Robert Louis Stevenson, and the Victorian Alcohol Debate. 
 Watson, Harold. Coasts of Treasure Island;: A study of the backgrounds and sources for Robert Louis Stevenson's romance of the sea.

Спољашње везе 

 Treasure Island

Шкотска књижевност
Гусари